O América Esporte Clube é um clube brasileiro de futebol, da cidade de Monte Santo, no estado de Minas Gerais.

Títulos

Estaduais 
 Vice-Campeonato Mineiro da Terceira Divisão: 1990.

Ligações Externas 
Facebook Oficial

Clubes de futebol de Minas Gerais